Heavy Chain Disease
 Hockey Club Davos
 Human-centered design